Евгений Яковлевич Агуреев (16 января 1951, Ульяновск, РСФСР, СССР — 3 июля 2016, Алма-Ата, Казахстан) — советский хоккеист с мячом и на траве, судья, тренер и казахстанский спортивный функционер. Мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом, 1978), заслуженный тренер Республики Казахстан.

Младший брат Виталия Агуреева. Внук Даниил выступает за ФК Луки-Энергия (Великие Луки)

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом в Ульяновске. Уже в 18 лет он играл в основном составе «Волги». Параллельно играл в хоккей на траве.

В 1972 году был призван в армию, службу проходил в Хабаровске в составе местного СКА.

Переехав в Алма-Ату в 1974 году, выступает за «Динамо» до 1984 года.

Свой последний игровой сезон в высшем дивизионе чемпионата СССР провёл в составе кемеровского «Кузбасса», по итогам сезона покинувшего Высшую лигу. Следующий сезон 1985/1986 провёл с «Кузбассом» в Первой лиге и помог команде вернуться в Высшую лигу.

В сборную СССР привлекался лишь на одну игру в 1972 году в матче против сборной Норвегии на Международном турнире на приз газеты «Советская Россия». Долгое время играл под постоянным врачебным контролем, что помешало закрепиться в сборной страны.

В чемпионатах СССР забил 637 мячей и является лидером по этому показателю.

В 1985—1992 годах судил матчи чемпионата СССР по хоккею на траве и хоккею с мячом. Был арбитром матчей Кубка мира по хоккею с мячом в 1988 году. Арбитр ИБФ с 1988 года.

Государственный тренер Спорткомитета Казахстана по хоккею с мячом и на траве в 1986—2004 годах.

В 1992—1995 годах — президент Федерации хоккея с мячом Казахстана, в 1995—1997 — вице-президент Федерации хоккея с мячом Казахстана. Член правления ИБФ в 1993—1995 годах.

Одновременно, работал тренером алма-атинских женских команд «Связист» и АГУ, а позже тренером женской сборной Казахстана по хоккею на траве.

На первом для сборной Казахстана по хоккею с мячом чемпионате мира 1995 в США был руководителем делегации.

Достижения

Хоккей с мячом 
 — Чемпион СССР — 1977 
 — Серебряный призёр чемпионата СССР — 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 
 — Бронзовый призёр чемпионата СССР − 1983 
 — Финалист Кубка СССР − 1984 
 — Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1977 
 — Победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» — 1972 

 В список 22 лучших игроков сезона входил 6 раз — 1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1983 
 Лучший бомбардир сезона — 1975, 1979 
 Рекорд результативности за сезон в чемпионатах СССР: 74 мяча в сезоне 1978/79 
 Совладелец рекорда результативности чемпионатов СССР в одном матче — 10 мячей (29.12.1978 с «Кузбассом») 
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов — 1977 (15 мячей)

Хоккей на траве 
 Чемпион СССР — 1970, 1971, 1976 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1972

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 
 Обуховым по голове 
 Евгений Агуреев: Нужно заново посадить дерево 
 Евгений Агуреев: Не сравнивайте меня с Обуховым 
 Евгений Агуреев: Хоккей с мячом в Казахстане больше не увижу
 Ушел лучший бомбардир СССР

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХТ «Волга»
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Тренеры КХТ «Связист» Алма-Ата
Тренеры женской сборной Казахстана по хоккею на траве
Спортивные функционеры Казахстана
Заслуженные тренеры Республики Казахстан